Municipio de Williams puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Williams (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lonoke.
 Municipio de Williams (condado de Chatham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Chatham.
 Municipio de Williams (condado de Columbus, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Columbus.
 Municipio de Williams (condado de Martin, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Martin.
 Municipio de Williams (condado de Kidder, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Williams (condado de Nelson, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nelson.
 Municipio de Williams (condado de Sangamon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.
 Municipio de Williams (condado de Calhoun, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Williams (condado de Hamilton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Williams (condado de Bay, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Bay.
 Municipio de Williams (condado de Aitkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Aitkin.
 Municipio de Williams (condado de Benton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Williams (condado de Stone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Williams (condado de Wayne, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Williams (condado de Dauphin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Dauphin.
 Municipio de Williams (condado de Northampton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northampton.